Bieg łączony kobiet na 15 km był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 25 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Rosjanka Julija Czepałowa, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została jej rodaczka, Olga Zawjałowa, drugie miejsce zajęła Czeszka Kateřina Neumannová, a brązowy medal zdobyła Kristin Størmer Steira z Norwegii.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007